K2 steht für:
 einen Berg im Karakorum, siehe K2
 einen Berg in den Ötztaler Alpen, siehe K2 (Ötztaler Alpen)
 einen Abenteuerfilm aus dem Jahr 1991, siehe K2 – Das letzte Abenteuer
 eine Berliner Studenten-Kommune der 1960er-Jahre, siehe Kommune 2
 eine Frankfurter Sozialarbeiter-Kommune der 1970er-Jahre, siehe Arbeiterselbsthilfe (ASH)
 ein Vitamin, siehe Menachinon
 den Sportartikelhersteller, siehe K2 Sports
 ein deutsches Musikprojekt, siehe K2 (deutsche Band)
 ein serbisches Duo, siehe K2 (serbische Band)
 einen Kajak-Zweier, siehe Kanurennsport
 ein Gewehr, hergestellt von Daewoo, siehe Daewoo K2
 einen Kampfpanzer aus Südkorea, siehe K2 Black Panther
 einen Gelenktriebwagen, siehe Tatra K2
 ein Amateurfunkgerät (Bausatzgerät) von Elecraft
 eine Single von Kärtsy Hatakka
 Ein Förderprogramm der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft
 die in der Mathematik betrachtete K2-Gruppe
 einen vollständigen Graphen mit 2 Knoten
 eine Darstellungsform für negative Zahlen im Dualsystem, siehe K2-Zahl
 eine Kulturzeitschrift für den mitteleuropäischen Zentralraum, siehe K2-kultur in centrope
 Flughafen Daegu, Bezeichnung im Koreakrieg
 Eurolot, polnische Fluggesellschaft nach IATA-Code
 ein Brettspiel, siehe K2 (Spiel)

K 2 steht für:
 Miele K 2, Pkw-Modell von Miele

Siehe auch:

K2